Paste steht für: 
 Paste, eine breiige, zähe Masse
 Paste (Zeitschrift), eine US-amerikanische Musik- und Unterhaltungszeitschrift
 eine Nachbildung eines geschnittenen Edelsteins oder Halbedelsteins, siehe Gemme
 das Einfügen von Daten in eine Software-Anwendung (), siehe  Kopieren und Einfügen
 ein Unix-Kommando mit dem korrespondierende Zeilen mehrerer Textdateien aneinander gefügt werden, siehe paste (Unix)
 eine Sorte der Droge Amphetamin, siehe Amphetamin#Gestrecktes Amphetamin

Siehe auch:
 Pasté
 Pasta (Begriffsklärung)